Moshe Mizrahi oder Moshé Mizrahi ist der Name folgender Personen:

* Moshé Mizrahi (1931–2018), israelischer Filmregisseur
 Moshe Mizrahi (Politiker) (* 1950), israelischer Polizist und Politiker 
 Moshe Mizrahi (Basketballspieler) (* 1980), israelischer Basketballspieler